La communauté catholique de langue hébraïque d'Israël, dont le nom officiel est  Vicariat Saint-Jacques pour les catholiques de langue hébraïque en Israël est une petite communauté catholique de rite latin placée dans la juridiction du Patriarcat latin de Jérusalem. Elle a été dirigée tour à tour par Jean-Baptiste Gourion, un juif oranais converti au catholicisme, décédé en , puis par Pierbattista Pizzaballa, avec le titre de vicaire patriarcal, également à la tête de la custodie franciscaine de Terre Sainte, puis à partir du  par David Neuhaus, ensuite le  par le p. Rafic Nahra , et depuis le 15 août 2021 par Piotr Zelazko.

Elle regroupe :
 des catholiques d'origine juive, baptisés dans leur pays d'origine ou en Israël ;
 des catholiques issus de familles mixtes ;
 des catholiques d'origine non juive vivant en Israël, notamment des religieux et des familles de travailleurs étrangers.

Tous, Israéliens ou non, considèrent Israël comme leur pays et l'hébreu comme leur langue.

Histoire 

 1952 Le pape Pie XII accepte que les catholiques de rite latin en Israël puissent prier en hébreu et en araméen. La liturgie des Saint Addai et Saint Mari, dont la tradition est la plus ancienne et qui est toujours en service dans l'Église de l'Orient, a été employée pour les premières célébrations. La traduction-adaptation a été faite en hébreu moderne.
 1955 Création de l' « Œuvre de Saint Jacques l'Apôtre » par le Patriarche latin de Jérusalem Alberto Gori.
 1990 Nomination de Jean-Baptiste Gourion comme Vicaire apostolique chargé de la communauté de langue hébraïque.
  Nomination de Jean-Baptiste Gourion comme Évêque auxiliaire de Jérusalem chargé de la communauté de langue hébraïque.
  Décès de .
 2005 Nomination de Pierbattista Pizzaballa comme Vicaire apostolique chargé de la communauté de langue hébraïque.
 2009 Nomination de David Neuhaus comme Vicaire patriarcal chargé de la communauté de langue hébraïque.
2017 Rafic Nahra est nommé Vicaire patriarcal chargé de la communauté de langue hébraïque.
2021 Piotr Zelazko devient Vicaire patriarcal chargé de la communauté de langue hébraïque.

Organisation 

La communauté catholique hébraïque d’Israël est organisée en un Vicariat catholique hébréophone en Israël (en hébreu : הקהילה הקתולית הדוברת עברית בישראל) rattaché au patriarcat latin de Jérusalem.

Il existe actuellement 4 communautés locales : Jérusalem, Tel-Aviv, Haïfa et Beer-Sheva.

Voir aussi

Références

Liens internes 

 Patriarcat latin de Jérusalem
 Communauté orthodoxe hébraïque d’Israël
 Judaïsme messianique
 Anaphore de Addaï et Mari

Liens externes 

  Site du vicariat catholique hébréophone en Israël
  L'Œuvre de Saint Jacques
  Liste des paroisses
  Catholiques de tradition juive
  Article de la revue L'Arche : "Ces catholiques qui prient en hébreu"
  Catholique hébraïque d'Israël
  Association of Hebrew Catholics
  Hebrew speaking Catholics in Israel
  Remnant of Israel (Mark Drogin)
  Catholiques Hébreu en portugais
  Asociacion Latinoamericana de Hebreos Católicos
  Hebreos Católicos de Argentina
  Blog de l'Association Marie Fille de Sion (Paris)

Catholicisme en Israël
Chrétiens de Palestine

ceb:Katolikong Ebreyo